Eva ukazuje na název následujících stránek:

 Eva – biblická postava, tvořící pár s Adamem (Adam a Eva)

jméno
 Eva (jméno)

umění
 Eva (opera) – opera Josefa Bohuslava Foerstera
 Eva (píseň) – hudební album
 Eva (opereta) – opereta Franze Lehára

ostatní
 Eva (planetka) – planetka (164) Eva, objevená v roce 12. července 1876
 EVA Air – tchajwanská letecká společnost
 Eva (časopis) – český časopis pro ženy (1928–1943)

místa
 Eva (Alabama) – místo v USA
 Eva (Louisiana) – město v USA

zkratka EVA
 Výstup do vesmíru (Extra-Vehicular Activity), označení výstupu kosmonautů mimo kosmickou loď
 Etylenvinylacetát – polymer používaný k absorbování fyzikálních otřesů, používaný v botách a jiných materiálech určených pro sport
 Earned Value Analysis – pomůcka projektového řízení
 Economic Value Added – ekonomická přidaná hodnota, měří finanční výkonnost společnosti

hudební duo
 Eva a Vašek – pěvecké duo

Související články 
 Ewa
 Evita